Orikum kan syfta på:

Albanien 

 Bashkia e Orikumit, kommun, Vlorë prefektur, 
 Orikum (kommunhuvudort i Albanien), Vlorë prefektur, Rrethi i Vlorës,